Žužići est un toponyme qui peut désigner :
Žužići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Tinjan, comitat d'Istrie ;
Žužići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie.